Mihail Birjukov (1958–), szovjet-orosz labdarúgó
 Mihail Birjukov (1985–), orosz jégkorongozó kapus
 Mihail Birjukov (1992–2019), ifjúsági olimpiai ezüstérmes orosz teniszező
 Mihail Birjukov (1987–), orosz labdarúgó